Ярослав Бенак (, родился 3 апреля 1962 в Гавличкув-Брод) — чешский хоккеист, защитник. Чемпион мира 1985 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года.

Карьера

Клубная 
Ярослав Бенак начал свою карьеру в клубе «Дукла Йиглава». С 1981 года играл в чемпионате Чехословакии за основную команду. Четыре раза подряд становился чемпионом Чехословакии (с 1982 по 1985 год). В 1990 году уехал за границу, играл в Финляндии, Австрии, Франции, Германии, в 2001 году вернулся в Чехию. Завершил игровую карьеру в 2002 году, его последним клубом был «Гавличкув-Брод». После окончания карьеры стал тренером. Работал с командами «Гавличкув-Брод» и «Ждяр-над-Сазавоу».

Сборная 
C 1982 по 1990 год играл за сборную Чехословакии. Был многократным призёром Олимпийских игр и чемпионатов мира. Самым главным успехом в карьере стала золотая медаль чемпионата мира 1985 года, проходившего в Чехословакии.

Также провёл 4 матча за сборную Чехии.

Достижения 

 Чемпион мира 1985
 Чемпион Чехословакии 1982, 1983, 1984 и 1985
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1984
 Серебряный призёр чемпионата мира 1983
 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии 1986, 1987
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1987
 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1988

Статистика 

 Чемпионат Чехословакии — 325 игр, 110 очков (31+79)
 Сборная Чехословакии — 173 игры, 12 шайб
 Сборная Чехии — 4 игры
 Чешская экстралига — 81 игра, 33 очка (11+22)
 Чешская первая лига — 85 игр, 22 очка (4+18)
 Чешская вторая лига — 11 игр, 5 очков (2+3)
 Чемпионат Финляндии — 44 игры, 28 очков (13+15)
 Вторая финская лига — 27 игр, 23 очка (7+16)
 Чемпионат Италии — 11 игр, 17 очков (4+13)
 Чемпионат Франции — 33 игры, 15 очков (4+11)
 Третья немецкая лига — 18 игр, 4 очка (1+3)
 Четвёртая немецкая лига — 131 игра, 118 очков (28+90)
 Всего за карьеру — 943 игры, 117 шайб

Ссылки 

 Статистика на eliteprospects.com
 Профиль на eurohockey.com
 Ярослав Бенак на сайте hockeydb.com

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Хоккейные тренеры Чехии
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Кортина»
Игроки ХК «Шамони»
Игроки ХК «Гавличкув-Брод»
Игроки ХК «Пайтинг»
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой